Het ATP-toernooi van Londen 2017 (met de officiële naam AEGON Championships 2017) werd gespeeld van 19 tot 25 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen